

Arte 
Bryaxis – scultore greco antico del IV secolo a.C.

Zoologia 
Bryaxis Kugelann, 1794 – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae
Bryaxis Sars, 1902 – nome non valido ("junior homonym") per un genere di crostacei, sostituito con Bryaxona Strand, 1929 ormai sinonimo di Comantenna Wilson, 1924.